Adam Poniński – kasztelan poznański, wcześniej gnieźnieński
 Adam Poniński – podskarbi wielki koronny, kuchmistrz wielki koronny
 Adam Poniński – poseł, uczestnik powstania kościuszkowskiego